El término Los Cinco puede hacer referencia a:
Los Cinco, un grupo de compositores rusos,
Los Cinco, una colección de libros publicados por la escritora inglesa Enid Blyton.